La Serie B 1991-1992 è stata la 60ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 1º settembre 1991 e il 20 giugno 1992 e conclusa con la vittoria del , al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Maurizio Ganz (Brescia) con 19 reti.

Stagione 
Il campionato fu vinto dal  di Mircea Lucescu, che ritornò in massima serie dopo un lustro. Assieme ai lombardi furono promosse due compagini adriatiche: il , riaffacciatosi in A grazie al ritorno del tecnico Giovanni Galeone (il quale rigenerò la squadra dopo due stagioni fallimentari) e l', all'esordio in massima categoria. Vincendo fuori casa contro i già promossi marchigiani, guadagnò inoltre la promozione all'ultima giornata l', che staccò il  sconfitto a Lecce. La , seconda al termine del girone d'andata, cedette nella tornata conclusiva raccogliendo appena 14 punti.

La lotta per non retrocedere vide invece numerose squadre coinvolte, con la classifica finale che ne racchiudeva 11 in 3 punti. Dopo diciannove anni fece ritorno in Serie C l', che, dopo un inizio di stagione non disprezzabile a metà classifica, crollò nel girone di ritorno, piazzandosi ultimo e portando con sé il  sconfitto dal  nello scontro diretto all'ultimo turno. Per determinare le altre due retrocessioni si ricorse alla classifica avulsa, dato che quattro squadre terminarono il campionato a quota 35 punti: tale graduatoria determinò la caduta diretta del  (alla sua prima apparizione in B dopo il fallimento del 1986) e la salvezza diretta del  (tornato in cadetteria dopo un'assenza di ventitré anni), costringendo  e  a uno spareggio, che vide prevalere i tarantini, ai supplementari, con il punteggio di 2-1.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie A 1992-1993.
      Retrocessa in Serie C1 1992-1993.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo a pari punti in zona promozione o retrocessioni fra una pluralità di squadre, si utilizza la classifica avulsa per determinare i due club fra cui disputare uno spareggio in campo neutro.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza 
Lo spareggio salvezza si è reso necessario per l'arrivo a pari punti di quattro squadre: Venezia, Taranto, Casertana e Palermo . La classifica avulsa decretò la salvezza del Venezia e la retrocessione diretta del Palermo. Si disputò così lo spareggio tra Taranto e Casertana in gara unica, ad Ascoli Piceno il 20 giugno 1992.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 1991
Calcio nel 1992
1991